Alfred Guillou (1844-1926) – pittore francese
André Guillou (1923-2013) – docente e bizantinista francese
Fernand Guillou (1926-2009) – cestista francese
Jan Guillou (1944) – scrittore e giornalista svedese
Jean Guillou (1930-2019) – organista, pianista e compositore francese
Jean-Marc Guillou (1945) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese